AYD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Alroy Downs (Australia)